Анри-Поль Рей (; (, Пем — )— французский скульптор. Рей работал с камнем и деревом, но также есть его скульптуры, отлитые в бронзе. Кроме того, он создал большое количество керамических работ.

Биография и творчество 
С 1925 по 1927 год Рей учился во Франции, в Региональной школе изобразительных искусств, расположенной в Безансоне (), под руководством Жоржа Латьера () и Леона Тироде ().

С 1927 по 1933 год он учился у Бушара, Жана-Антуана Энжальбера () и де Вильерса в Национальной школе изобразительных искусств () в Париже.
В период обучения и с 1928 по 1930 год Рей работал в Париже совместно с «Группой Гуаль», организованной Хайме Сабартесом, и занимался изготовлением мраморных постаментов для бронзовых скульптурных композиций Сабартеса (см.образец).

Рей принадлежит ко второму поколению кубистов. Как многие художники, работающие в этом стиле, он включал африканские мотивы в его впечатляющие скульптуры.

Работы Рея получили художественную оценку ещё до войны. В 1937 году он представил экспозицию своих деревянных скульптур в Париже на международной выставке в павильоне Франша Комте () и аналогичной, под названием «Древо Мира» () в 1939 году в Нью-Йорке. Выставки регулярно проходили и в салоне «Художники Франции» () в Париже, где он получил бронзовую медаль в 1932 году, серебряную медаль в 1933 и золотую медаль в 1937 году.

Некоторые работы Рея представляют собой впечатляющие монументальные скульптуры. К примеру, скульптура «Девы Марии» созданная в 1949 году по заказу Епископа Дюбора () для « Монумента Освобождения» () в Безансоне, высотой 7 метров. Великолепный  храм в городе Пем также богат произведениями Рея. Среди творений Рея есть также бюсты известных писателей, художников, политиков и ученых, таких как Луи Люмьер, Эдуард Белин, президент Жюль Греви, кардинал Бине и другие. Рей был награждён международной премией в области скульптуры, был избран членом-корреспондентом (и получил золотую медаль) Академии литературы, науки и искусства в Безансоне в 1971 году.

Произведения Рея можно увидеть в музеях Франции (Парижа, Дижона, Безансона и Арля), США, Канады, Польши и других странах.

Работы Анри-Поля Рея 
 Скульптура Девы Марии (Монумент Освобождения в Безансоне, Франция)
 Скульптура Девы Марии (Монумент Освобождения) см.1 и 2 фото (на 2 фото подпись автора, сохранить и увеличить постамент)
 Информация о работах на сайте ARTNET
 Информация о работах на сайте галереи «Papillon»
 Информация о работах на сайте галереи «Papillon»
 Информация о работах на сайте галереи «Papillon»
 Информация о работах на сайте галереи «Papillon»
 Информация о работах на сайте галереи «AskArt»
 Информация о работах на сайте галереи «ArtPrice» (регистрация обязательна)

Примечания

Литература 
 «Art Nouveau. Art Deco.» Издатель: аукционный дом Piasa. Париж, Франция, 2004 год.

Ссылки 
  Региональная школа изобразительных искусств в Безансоне, Франция
  Региональная школа изобразительных искусств в Безансоне, Франция
  Национальная школа изобразительных искусств в Париже
  Музей изобразительных искусств в Дижоне, Франция
  Музей изобразительных искусств в Безансоне, Франция
  Музеи в Арле, Франция
 Национальная школа изобразительных искусств в Париже
  Биографические данные
 Биографические данные

Скульпторы Франции